Ez a lista Bajorország összes olyan vasútállomását tartalmazza, amelyen a 2011-es menetrendben valamilyen személyszállító vonat megállt.

Jelmagyarázat
Állomás: itt a megálló vagy az állomás aktuális neve a helyregiszter alapján került meghatározásra.
Járás/város: Ez az oszlop mutatja azt a járást vagy várost, ahol a megálló vagy állomás található. Ez csak a rövidítés, ahogyan a németországi rendszámtábláknál is. A rövidítések a következő járásokat és városokat jelölik:

 Közlekedési szövetség: Bajorország 12 nagyobb közlekedési szövetségre (tarifaközösség) oszlik:
 Augsburger Verkehrs- és Tarifverbund (AVV)
 Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING)
 Münchner Verkehrs- és Tarifverbund (MVV)
 Regensburger Verkehrsverbund (RVV)
 Salzburger Verkehrsverbund (SVV)
 Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB)
 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN)
 Verkehrsgemeinschaft Rottal-Inn (VGRI)
 Verkehrsgemeinschaft Cham (VLC)
 Verkehrsgemeinschaft Passau (VLP)
 VerkehrsunternehmensVerbund Mainfranken (VVM)
 Verkehrsverbund Tirol (VVT, csak a Mittenwald – Garmisch-Partenkirchen – Griesen vonal)
 Kategória: az állomás kategóriája a forgalom alapján
 Vonatkategóriák
 ICE – ICE
 IC – InterCity és EuroCity
 RE – Interregio-Express és Regional-Express
 RB – Regionalbahn
 S – S-Bahn
 Vasútvonal: mely vasútvonalon található az állomás vagy megálló
 Megjegyzés: Egyéb megjegyzések:

Állomások listája

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

További információk 

 Bajorország vasúti térképe (PDF; 241,82 KB)
 
 Stationsdatenbank

Bajorország vasúti közlekedése
Vasúttal kapcsolatos listák
Németországgal kapcsolatos listák